1. мај, први дан месеца маја
 Празник рада, празник
 Први мај (празник), празник
 Први мај (филм)